Кутуковы — русский боярско- дворянский род.

Восходит к началу XVII века; был внесён в VI часть родословных книг Рязанской и Тамбовской губерний.

В 1594—1678 годах представители рода владели селом Волково (Волковое), Старорязанский стан.

Дворяне Кутуковы упоминаются в том числе в «Керенской десятне 1692 года» (г. Пенза).

В 1781 году в селе Ульяновка Кирсановского района Тамбовской области на средства землевладельцев Кутукова и Дочкиной была построена деревянная церковь Казанской иконы Божией Матери.

Представители рода и однофамильцы 
 Кутуков, Гомзяк — митрополичий приказчик, 1506 г., г. Владимир
 Кутуков, Кузьма — основатель рода, в конце XVI в. — владелец села Волковое на реке Инкаш, Старорязанский стан
 Кутукова, Ирина — жена Кузьмы Кутукова
 Кутуков, Водопьян Кузьмич
 Кутуков, Григорий Кузьмич — владелец села Волковое в 1629—1630
 Сунбулов-Кутуков, Василий Большой (упоминания 1594—1597 гг.)
 Сунбулов-Кутуков, Василий Меньшой (упоминания 1594—1597 гг.)
 Кутуковы, Замятня, Степан и Семен Васильевы (упоминание 1646 года)
 Кутуков Михаил Федоров (упоминание 1678 года), г. Рязань
 Кутуков, Еремей Григорьев (упоминание 1678 года)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Российская Государственная Библиотека (РГБ), фонд 218, в составе собрания отдела рукописей № 37, 35 ед. хр., 1682—1861
 Российский государственный исторический архив (РГИА), фонд 1343 (Третий департамент Сената), опись 51, дело 656